Hella steht für:
 Hella (Vorname), weiblicher Vorname
 Hella (Unternehmen), deutscher Automobilzulieferer
 Hella Sonnen- und Wetterschutztechnik, österreichischer Hersteller von Sonnenschutzanlagen
 (1370) Hella, Asteroid
 Hella (Band), Musikduo aus Sacramento (Kalifornien)
 hella Mineralbrunnen, Mineralwassermarke
 Hella (Zeitschrift), deutsche Modezeitschrift, erschien 1933 bis 1941
 Hella, Fähre der norwegischen Reederei Norled, siehe LMG 80-DEH

Orte:
 Hella (Rangárþing ytra), Ort in der Gemeinde Rangárþing ytra im Süden Islands
 Hella, zahlreiche weitere Orte in Island
 Hella (Norwegen), am Sognefjord

Personen:
 Alzir Hella (1881–1953), französischer Schriftsteller
 Andreas Hella (* 1959), deutscher Künstler

Siehe auch:
 Hela